Hendrik Pieter Staal (1845-1920), Nederlands officier en vooral bekend als minister van oorlog: Henri Staal (politicus)
 Henri Marie Conrad Antoine Staal (1895-1980), hoofdcommissaris van politie te Rotterdam: Henri Staal (hoofdcommissaris)